Smartsolutions — консалтингова компанія, заснована у 2003 році в Києві, що пропонує рішення у сфері права, податків та фінансів для бізнесу та приватних осіб.

Компанія спеціалізується на захисті активів та бізнесу, боротьбі з піратством, супроводі ІТ-проєктів та веденні бухгалтерського і податкового обліку.

Історія компанії 
У 2003 році В’ячеслав Мієнко створює консалтингову компанію АВС Consulting, основною спеціалізацією якої стають юридичні послуги. Сфера діяльності компанії розширюється через 6 років, коли з’являється новий напрям бухгалтерського та податкового обліку для клієнтів.

У 2012 році відбувається ребрендинг: АВС Consulting перейменовано на Smartsolutions Law Group. Олександр Крутій стає співзасновником компанії разом із В’ячеславом Мієнком. 

Наступні кілька років відбувається активний розвиток та становлення Smartsolutions як групи консалтингових компаній. Керівництво бере фокус на розвиток команди та внутрішніх процесів компанії, а ринкова стратегія компанії будується на формуванні іміджу Smartsolutions як експертної команди професійних радників. 

Ще за рік інтегровано новий напрямок діяльності — міжнародне податкове планування, а напрям бухгалтерського та податкового обліку продовжує розвиватись.

Компанія ініціює створення громадської організації «Партнери цифрового правозахисту» і отримує членство в Торгово-промисловій палаті, бере активну участь у складі робочої групи із захисту бізнесу (2015). 

З 2017 року судовий напрямок представлений Адвокатським об'єднанням, яке згодом очолить партнер Олександр Папуця. Цього ж року Анна Савченко очолила Правову групу та стала партнером компанії в напрямку корпоративного та комерційного права. 

У 2018 році навчання та розвиток стають пріоритетними напрямками для команди. 

Компанія бере участь у реалізації спільних проєктів із партнерами ГО «Партнери цифрового правозахисту» за підтримки Американської асоціації юристів: «Україна: Свобода вираження думок у період конфлікту» та «Сек'юритизація свободи інтернету».

Smartsolutions стає партнером 1+1 media в напрямку спільної боротьби з інтернет-піратством та виведенням на ринок продукту SUDUM — технологічно-правового інструменту для захисту прав інтелектуальної власності (2018) .

Компанія виділяє три ключові напрями роботи: захист активів та бізнесу, боротьба з піратством, супровід проєктів у сфері IT.

Smartsolutions стає першим асоційованим членом громадської спілки «Ініціатива Чисте Небо» створеної для об’єднання гравців медіаринку в боротьбі з піратством контенту, а також стає членом та обирається до правління Асоціації «Оператори ринку медичних виробів» (AMOMD) – єдиної в Україні професійної організації, яка об'єднує 68 національних виробників, імпортерів та дистриб'юторів ринку медичних виробів.

Напрямок «GR та законотворчість» в Smartsolutions існує з 2019 року. Експерти компанії долучаються до робочих груп при комітетах ВРУ щодо законопроєктів у сфері захисту прав інтелектуальної власності, медійного законодавства тощо. Цього ж року до команди Smartsolutions долучається Анастасія Шостак, яка наразі очолює напрям бухгалтерського та податкового обліку. 

У 2022 році компанія розпочинає співпрацю з IT Cluster Transcarpathia, а також продовжує підтримувати ініціативи та проєкти благодійного фонду «Smart Angel». Бере участь у створенні ініціативи Ukraine Content Club, партнерами якої є найбільші українські виробники контенту – 1+1 Media, Starlightmedia, Film.UA.

Місія компанії 
«Створювати цінний результат і фінансовий успіх для наших зовнішніх і внутрішніх клієнтів, спираючись на партнерство, індивідуальний професіоналізм та злагоджену командну роботу» .

Партнерство та членство 

 Член Торгово-промислової палати України (з 2015)

 Перший асоційований член антипіратської громадської спілки «Ініціатива Чисте Небо» (з 2018)
 Партнер громадської спілки IAB Ukraine (з 2018)
 Партнер сервісу SUDUM (з 2018)
 Член правління Асоціації «Оператори ринку медичних виробів» (AMOMD) (з 2018)
 Партнер IT Cluster Transcarpathia (2022)

Клієнти компанії 
Серед постійних клієнтів Smartsolutions: медіахолдинг 1+1 MEDIA, IT-компанії Clario, Wantent, Mackeeper, Хостмайстер (UA CCTLD), Ucloud, видання Бабель та Фокус, компанії Dinners, ЛНК, Лідер Снек, Белла-Трейд, Logic Trail, ПрАТ «Київсцпецмонтаж», ГС «Ініціатива Чисте Небо», ГС «IAB Ukraine», БО «Smart Angel», Німецько-українська школа в м. Києві, Odessa Film Studio, Національний транспортний університет та інші.

Благодійність 
У 2015 році у компанії відбувається активний розвиток корпоративної соціальної відповідальності: В’ячеслав Мієнко, Олександр Крутій та Тетяна Долінська створюють благодійний фонд «Smart Angel» з метою сприяння розвитку дітей та посилення їх соціального захисту.

2016 рік. Smartsolutions надає підтримку соціальним та благодійним проєктам: стає партнером у першому етно-фестивалі «Дністер Фест» у Новодністровську, долучається до курування спортивних змагань, допомагає медичним закладам. 

З метою популяризації спорту та здорового способу життя у Чернівецькій області за ініціативи та участі Олександра Крутія створюється спортивна організація з веслування на човнах «Дракон» (Драгонбот) та тренувальна база, забезпечується участь чернівецької команди у Чемпіонаті України. Smartsolutions стає партнером на етно-фестивалі «Дністер Фест» у Новодністровську (2017).

Від початку повномасштабного вторгнення рф у 2022 році команда компанії зреагувала на гострі потреби військового часу та долучається до ініціатив благодійного фонду «Smart Angel», який розширив напрями своєї діяльності, започаткувавши проєкти “Фронт Спротиву” та “Соціально-медійні кампанії”. 

Юристи, адвокати та бухгалтери Smartsolutions долучаються до цих проєктів, в рамках яких БО здійснює збір коштів на потреби Збройних сил України та забезпечення найнеобхіднішим дітей, які постраждали від збройної агресії рф проти України, а також реалізовує заходи і підпроєкти, спрямовані на створення та поширення в українських та іноземних медіа суспільно-важливої інформації.

Посилання 
Офіційний сайт – 

 Компанія Smartsolutions – рішення ваших задач у стилі smart
 Про компанію Smartsolutions: відгуки, огляд, рішення
 Повний бухгалтерський супровід бізнесу та податковий консалтинг від Smartsolutions
 Юридичний, податковий та бухгалтерський супровід ІТ-компанії від Smartsolutions 
 Smartsolutions Law Group стали партнером «1+1 медіа» у проєкті захисту авторських прав Sudum
 Групи 1+1 media та StarLightMedia вперше в Україні притягли пірата до кримінальної відповідальності за тяжкий злочин
 Кіберполіція викрила підприємця з Київщини, що нелегально ретранслював канали учасників Ініціативи "Чисте небо" 
 Що буде, якщо не платити за компослуги під час війни: юристи дали пояснення
 Чи можуть покарати чоловіків, які не повернулися до України під час війни: юристи відповіли 
 Що означає повістка, вручена на блокпосту: юристи роз’яснили всі нюанси

Примітки 

Адвокати
Бухгалтерський облік і аудит
__ІНДЕКС__
__ПОСИЛАННЯ_НА_НОВИЙ_РОЗДІЛ__